Pontecorvo (auch Ponte Corvo) ist der Name von: 

 Pontecorvo, Stadt im Latium
 Ponte Corvo (Brücke), römische Brücke in Padua
 (13197) Pontecorvo, Asteroid des Hauptgürtels

Fürst von Ponte Corvo ist ein Titel aus der napoleonischen Zeit. Bekannte Träger sind:

 Jean-Baptiste Jules Bernadotte (1806–1810), später als Karl XIV. Johann (Schweden) schwedischer König
 Napoléon Lucien Murat (1812–1815)

Pontecorvo ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruno Pontecorvo (1913–1993), italienischer Physiker
 Gillo Pontecorvo (1919–2006), italienischer Regisseur
 Guido Pontecorvo (1907–1999), italienischer Genetiker
 Lello Pontecorvo, italienischer Filmregisseur
 Marco Pontecorvo (* 1966), italienischer Kameramann und Filmregisseur